Werewolf – album muzyczny grupy XIII. století
 Werewolf: The Forsaken